MBE steht für:
 Mail Boxes Etc., US-amerikanisches Franchise-Unternehmen
 Management by Exception, eine Führungstechnik
 Master of Business (and) Engineering, Steinbeis-Hochschule Berlin
 Member of the Order of the British Empire, fünfte Stufe des britischen Ritterordens Order of the British Empire
 Bahnstrecke Merzig Süd–Büschfeld, Eisenbahnstrecke im Saarland
 Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer in Deutschland
 Molecular Beam Epitaxy, ein technischer Prozess, siehe Molekularstrahlepitaxie
 Müllheim-Badenweiler Eisenbahn, ehemalige Bahngesellschaft in Südbaden
 Bahnhof Bergen (Oberbay) (DS100-Code)
 Flughafen Monbetsu (IATA-Code) in Japan
 Malmö-Berlin Express, auch Berlin-Night-Express
 Management- und Bedieneinrichtung; eineindeutig definiert in der VDI 3814 (alt: Gebäudeleittechnik, zentrale Leittechnik)

Mbe steht für:
 Mbe, Sprache der Mbube in Nigeria
 Mbe (Kamerun), Ort im Bezirk Vina, Region Adamaua, Kamerun
 Mbé, Ort im Ngabé District, Departement Pool, Republik Kongo
mbe steht für:
 Molala (Sprache) (ISO-639-3-Code), Penuti-Sprache der Molala, eines der Confederated Tribes of the Grand Ronde Community of Oregon in Zentral-Oregon und Washington

Abkürzung